Pendleton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pendleton Historic District (Indiana), ID-Nr. 91000788
 Pendleton Historic District (South Carolina), ID-Nr. 70000560